Hebr steht für:
 Brief an die Hebräer
 Hebräisches Alphabet (ISO-15924-Code), Alphabet des antiken und modernen Hebräisch sowie des biblischen und talmudischen Aramäisch

HEBR